Гай Кассий Регалиан () — римский государственный деятель начала III века.

Биография 
Впервые о существовании консула-суффекта 202 года Гая Кассия Регалиана и его коллеги Тита Муррения Севера стало известно после публикации в 2001 году военного диплома. Особенно привлек внимание ученых Регалиан, поскольку о этого в римской истории был известен только лишь один человек с таким когноменом — узурпатор Регалиан, который поднял восстание против императора Галлиена в 260 году будучи наместником Мёзии и Паннонии. О нём сохранился небольшой рассказ в «Истории Августов» и несколько монет. Вполне возможно, консул-суффект 202 года был предком узурпатора.

Литература 
 Barbara Pferdehirt: Vier neue Militärdiplome im Besitz des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 2001, Heft 2.
 Werner Eck: Prosopographische Bemerkungen zum Militärdiplom vom 20.12.202 n. Chr. Der Flottenpräfekt Aemilius Sullectinus und das Gentilnomen des Usurpators Regalianus. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 139 (2002), S. 208—210.